Haddington (Jamaica), een dorp in Jamaica
 Haddington (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Haddington (Schotland), een town in East Lothian, Schotland